Koppe är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hans-Peter Koppe
 Johann Gottlieb Koppe
 Wilhelm Koppe

Tyska efternamn